«Регио́ны Росси́и» — общественно-политический журнал России. Аудитория издания: главы федеральных, региональных и муниципальных органов власти, ГК «Ростех», СоюзМаш России и компаний национального значения.

Распространение: подписка и адресная рассылка в 85 субъектах РФ. Является изданием Медиахолдинга «Регионы России»

Подписчики журнала: все представители федеральных и муниципальных органов власти, акционеры крупных компаний России и стран СНГ, члены политических партий и отраслевых организаций.

Содержание 
Освещение политической и экономической жизни в федеральном центре и 85 субъектах РФ. В журнале публикуются выступления первых лиц политики и экономики страны, политические, экономические и культурные обзоры регионов России и субъектов экономической деятельности.

Рубрики  
 Новости дня
 В регионах
 Центр
 В мире
 Всё просто!
 Аналитика
 Здоровье Нации
 Депутаты России
 Стиль жизни
 Регион: Деловая Москва

Примечания 

Печатные издания, возникшие в 2005 году